Hofmillerstraße ist der Name folgender Straßen, sie sind nach dem Kritiker und Übersetzer Josef Hofmiller (1872–1933) benannt:

 Hofmillerstraße in Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofmillerstraße in Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Hofmillerstraße in Ingolstadt, Bayern
 Hofmillerstraße (München) in München, Bayern